Ла Куча има више значења:

 Ла Куча (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куча (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику